Gerhard Neef ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Neef (Musiker), deutscher Musiker und Moderator 
 Gerry Neef (Gerhard Neef; 1946–2010), deutscher Fußballspieler